Oblas – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Przytyk
 Oblas – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Przytyk